«60 лет Октября» — название населённых пунктов:

Казахстан 
 60 лет Октября — прежнее название села Турымкул Таласского района Жамбылской области.
 60 лет Октября — прежнее название села 28 гвардейцев Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.
 60 лет Октября — прежнее название села Сарыжылга Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.
 60 лет Октября — прежнее название села Казахстан Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

Узбекистан 
 60 лет Октября — прежнее название села Юкары-Куршикент Шафирканского района Бухарской области.

См. также 
 улица 60 лет Октября